Аниш:

 Аниш — мужское имя, в переводе с санскрита означает «величайший»;
 Аниш — река в России, правый приток Волги;
 Аниш — река в России, левый приток Уты;
 Аниш — автодорога в Чувашии;
 Аниш — коммуна в департаменте Нор, Франция;
 Аниш — кантон в департаменте Нор, Франция.

Примечания